Basilica di Santa Maria in Via Lata – a Roma
Chiesa di Santa Maria in Via Lata – a Genova
Santa Maria in Via Lata – titolo cardinalizio